Bieg na 1500 metrów mężczyzn w łyżwiarstwie szybkim na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1964 rozegrano 6 lutego na torze Eisschnelllaufbahn Innsbruck. Mistrzem olimpijskim na tym dystansie został Ants Antson z ZSRR.

Wyniki

Bibliografia 
  

Łyżwiarstwo szybkie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1964